Vamsapriya är ett släkte av svampar. Vamsapriya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vamsapriya